Bodmér, een plaats en gemeente in Hongarije
 Martin Bodmer, eigenaar van de Bodmer papyri en stichter van de Bibliotheca Bodmeriana
 Adolf Bodmer, Zwitsers politicus
 Frederick Bodmer, Zwitsers taalkundige en filoloog
 Pascal Bodmer, schansspringer
 Mathieu Bodmer, profvoetballer